Burg Trossingen ist der Name folgender Burgen bei Trossingen:

 Burg Trossingen (Sattlersbühl), Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Burg Trossingen (Burgbühl), Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg